White Space eller Whitespace har flere betydninger:
 White Space (radio) – friholdte radio-frekvenser
 White Space (TV) – friholdte TV-frekvenser
 White Space (ledelse) – arbejdsområde hvor ingen person er ansvarlig
 Whitespace-tegn - fx mellemrumstegn
 Whitespace (programmeringssprog) – esoterisk programmeringssprog